Obame ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Obame (* 1988), gabunischer Taekwondoin
 Paulin Obame Nguema (* 1934), gabunischer Politiker und ehemaliger Premierminister